Plaats in Indonesië
 Kedungringin (Sedan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Kedungringin (Suruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Kedungringin (Tunjungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Kedungringin (Muncar), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Kedung Ringin (doorverwijspagina)